Мартіна Хінгіс була чинною чемпіонкою, але не змогла захистити свій титул, оскільки у чвертьфіналі її перемогла  Олена Дементьєва.

Єлена Докич виграла титул, перемігши у фіналі Олену Дементьєву 6–3, 6–3 .

Сіяні гравчині 
Перші четверо сіяних гравчинь виходять без боротьби в друге коло.

  Мартіна Хінгіс (чвертьфінал)
  Амелі Моресмо (2-ге коло)
  Жустін Енен (2-ге коло)
  Наталі Тозья (2-ге коло)
  Єлена Докич (переможниця)
  Сільвія Фаріна-Елія (півфінал)
  Магдалена Малеєва (2-ге коло)
  Олена Дементьєва (фінал)

Сітка

Фінальна частина

Верхня половина

Нижня половина

Посилання 
 Kremlin Cup Draw 

2001
Кубок Кремля